Galiella — рід грибів родини Sarcosomataceae. Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Galiella відносять 10 видів:
 Galiella amurensis
 Galiella celebica
 Galiella coffeata
 Galiella japonica
 Galiella javanica
 Galiella oblongispora
 Galiella rufa
 Galiella sinensis
 Galiella spongiosa
 Galiella thwaitesii

Примітки

Джерела 
 Korf, R.P. 1957. Two bulgarioid genera: Galiella and Plectania. Mycologia. 49(1):107-111 - P.107

Роди грибів
Пецицоміцети